Buraco (jogo de cartas) — jogo carteado semelhante à canastra
 Buraco (semicondutores) — região quântica numa rede cristalina de material semicondutor